Comitatul Greenwood sau Greenwood County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Greenwood County, Kansas 
 Greenwood County, South Carolina

Vezi și 
 Greenwood (disambiguation)